Fernando I puede referirse a varios reyes:
 Fernando I de León (1010-1065), Fernando Sánchez, Fernando El Magno o Fernando el Grande;
 Fernando I de Portugal (1345-1383), Fernando I de Borgoña, Fernando el Hermoso o Fernando el Bello Fernando el Inconsciente o Fernando el Inconstante;
 Fernando I de Aragón (1380-1416), Fernando el Justo o Fernando I de Antequera;
 Fernando I de Sicilia (1380-1416), más conocido como Fernando I de Aragón;
 Fernando I de Navarra (1452-1516), más conocido por Fernando V de Castilla;
 Fernando I de Nápoles (1423-1494), Ferrante, rey de Nápoles;
 Fernando I de Habsburgo (1503-1564), Fernando del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I de Austria o Fernando I de Hungría;
 Fernando I de Médici (1549- 1609), Gran Duque de Toscana; 
 Fernando I de Borbón-Parma (1751-1802), duque de Parma;
 Fernando I de Borbón (1751-1825), Fernando III de Sicilia, Fernando IV de Nápoles o Fernando I de las Dos Sicilias;
 Fernando I de Austria (1793-1875) o Fernando V de Hungría o Fernando I de Habsburgo-Lorena;
 Fernando I de Bulgaria (1861-1948), rey de Bulgaria;
 Fernando I de Rumanía (1865-1927), rey de Rumanía.